Daying Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Daying (socken i Kina, Guizhou), 
 Daying (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar